Leningrad (rus: Ленинград) ili Gruppirovka Leningrad (rus: Группировка "Ленинград") ili Bandformirovanie Leningrad (rus: Бандформирование "Ленинград") je popularna ruska rock grupa iz Sankt-Peterburga (bivši Lenjingrad, po kojem je grupa i dobila ime) sa Sergejem "Šnurom" Šnurovim na čelu.

Razvoj 
Krajem 1996. godine (službeno 9. siječnja 1997. godine), na ruskoj glazbenoj sceni pojavljuje se 14-očlani sastav, koji postaje poznat po svojim vulgarnim tekstovima i slavljenjem alkoholizma. Iz tog razloga su ga u početku bili izbjegavale ruske radio stanice. To, međutim, nije umanjilo popularnost sastava. U početku su u pjesmama bili isključivo muški vokali, da bi 2007. godine počeli eksperimentirati sa ženskim pratećim vokalima. Na kraju je za ženskog vokala izabrana džez pjevačica Julija Kogan. Godine 2008. godine, sastav se raspada, da bi se ponovno okupio 2010. godine. Tekstovi im obiluju psovkama i kritikom modernog potrošačkog društva.

Članovi

Sadašnji članovi 
 Sergej "Šnur" Šnurov (Сергей "Шнур" Шнуров) - vokal, aranžman, tekstovi, gitara, bas (1997. – 2008., 2010.-danas)
 Andrej "Antonič" Antonenko (Андрей "Антоныч" Антоненко) - tuba, aranžman, harmonika, klaviature (1997. – 2008., 2010.- danas)
 Aleksey "Mikšer" Kalinin (Алексей "Микшер" Калинин) - bubnjevi, udaraljke (1997. – 2002., 2006. – 2008., 2010.-danas)
 Aleksandr "Puzo" Popov (Александр "Пузо" Попов) - bas bubanj, udaraljke, vokal (1997. – 2008., 2010.-danas)
 Vsevolod "Sevič" Antonov (Всеволод "Севыч" Антонов) - prateći vokal, udaraljke, gitara, bas-gitara, harmonika (2000. – 2008., 2010.-danas)
 Grigorij "Zontik" Zontov (Григорий "Зонтик" Зонтов) - tenor saksofon (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Roman "Šuher" Parijgin (Роман "Шухер" Парыгин) - truba (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Andrej "Ded" Kuraev (Андрей "Дед" Кураев) - bas-gitara (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Ilija "Pianist" Rogačevskij (Илья "Пианист" Рогачевский) - klavijature (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Konstantin "Limon" Limonov (Константин "Лимон" Лимонов) - gitara (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Vladislav "Valdik" Aleksandrov (Владислав "Валдик" Александров) - trombon (2002. – 2008., 2010.-danas)
 Aleksej "Leha" Kanev (Алексей "Лёха" Канев) - bariton saksofon, alto saksofon (2002. – 2008., 2010.- danas)
 Denis "Dens" Možin (Денис "Дэнс" Можин) - direktor zvuka (2002. – 2008.), bubnjevi (2010.-danas)
 Dmitrij "Dima" Gugučkin (Дмитрий "Дима" Гугучкин) - gitara (2010.-danas)
 Florida Čanturij (Флорида Чантурия) - vokal, prateći vokal (2016.-danas)
 Viktor Rapotihin (Виктор Рапотихин) - violina (2016.-danas)

Bivši članovi 
 Roman "Romero" Fokin (Роман "Ромеро" Фокин) - saksofon (1997. – 2002.)
 Ramilj Šamsutdinov (Рамиль Шамсутдинов) - trombon (1997. – 1998.)
 Igor Vdovin (Игорь Вдовин) - vokal, gitara (1997. – 1999.)
 Oleg Sokolov (Олег Соколов) - truba (1997. – 1998.)
 Ilija "Drakula" Ivašov (Илья "Дракула" Ивашов) - tuba (1997. – 2002.)
 Aleksandr "Saško" Privalov (Александр "Сашко" Привалов) - truba (1998. – 2002.)
 Vasilij "Kuznečik" Savin (Василий "Кузнечик" Савин) - trombon (1998. – 2002.)
 Danil "Dan" Kalašnik (Даниил "Дэн" Калашник) - gitara (1999. – 2002.)
 Dmitrij "Antena" Meljnikov (Дмитрий "Антенна" Мельников) - bubnjevi (2000. – 2002.)
 Sveta "Kolibaba" Šesterikova (Света "Колiбаба" Шестерикова) - prateći vokal, harmonika, klavijatura (2000. – 2002.)
 Maksim Temnov (Максим Темнов) - bas-gitara, dupli bas (2001. – 2002.)
 Sergej "Ars" Arsenjev (Сергей "Арс" Арсеньев) - harmonika (2001.)
 Mihail Gopak (Михаил Гопак) - trombon (2002.)
 Denis "Kašcej" Kupcov (Денис "Кащей" Купцов) - bubnjevi (2002. – 2008.)
 Natalija Pavlova (Наталья Павлова) - prateći vokal (2003. – 2007.)
 Stas Bareckij (Стас Барецкий) - ples i maskota (2005. – 2008.)
 Julija Kogan (Юлия "Юля" Коган) - vokal, prateći vokal (2007. – 2008., 2010. – 2013.)
 Gala, Devetij val (Галя, Девятый вал) - prateći vokal (2007)
 Maksim Semeljak (Максим Семеляк) - bubnjevi (2008.)
 Alisa Voks-Burmistrova (Алиса Вокс-Бурмистрова)- vokal, prateći vokal (2012. – 2016.)
 Vasilisa Staršova - vokal, prateći vokal (2016. – 2017.)

Diskografija

Studijski albumi

Neizdati albumi

Live albumi

Singlovi

Kompilacije

VHS i DVD

Izvori 

Biografija grupe Leningrad (na ruskom jeziku)

Vanjske poveznice 
 Službene stranice sastava
 Twitter profil sastava
 Facebook stranica sastava
 Youtube kanal sastava
 Vimeo kanal sastava

Glazbeni sastavi
Ruska glazba
Ska